Adriaen van der Werff (1659-1722), peintre, sculpteur et architecte néerlandais ;
  (1946-), botaniste néerlandais ;
 Pieter van der Werff (1665-1722), peintre néerlandais.
Patronyme néerlandais
 Monique van der Werff (1982-) , actrice néerlandaise